Bretton Woods kan syfta på:

 Bretton Woods, New Hampshire – en plats i New Hampshire, USA
Bretton Woods Mountain Resort, vintersportort i New Hampshire, USA
 Bretton Woodskonferensen – en konferens om monetära och finansiella frågor i Bretton Woods, New Hampshire, USA
 Bretton Woodssystemet –  ett fastkurssystem där växlingskursen för länders valutor gentemot den amerikanska dollarn fastslogs mellan 1945 och 1971